Dara z Dworców Chaosu – postać fikcyjna
 Wadi Dara – rzeka w Maroku
 Dara – szczyt w Górach Fogaraskich w Rumunii
 Dara – miasto w południowej Syrii
 Dara – muhafaza w Syrii
 Dārā – bizantyńska forteca w północnej Mezopotamii (współcześnie w południowo-wschodniej Turcji)